Die Scottish Football League Second Division wurde 1977/78 zum dritten Mal ausgetragen. Es war nach Einführung der Premier Division nur noch die dritthöchste schottische Liga. Zudem war es die dritte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1977/78 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1978/79 sicherte. Neben Clyde stiegen auch die Zweitplatzierten Raith Rovers auf. Torschützenkönig mit 27 Treffern wurde James Frye vom FC Stranraer.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1977/78 bei statto.com
 Scottish Second Division 1977/78 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1977/78
1977 78